Аиповы (Айповы) — древний русский дворянский род, княжеского татарского происхождения, восходящий к XVI веку.

Род, за недостаточностью доказательств, внесён не в VI, а во II часть дворянской родословной книги Тамбовской губернии.

Аиповы внесены во II часть дворянской родословной книги Рязанской губернии (23.08.1885)

Происхождение и история рода 
Потомки «казанского Аипа князя Махметева», пожалованного от Ивана Васильевича Грозного имением в Мещерском уезде (1557). Измаил, а по крещению Пётр Аипов, по выписям писцовых книг владел, по наследственной линии, деревнями предков (1557).  Князь Борис Мурза Байбекович во 2-ой половине XVII века владел поместьем в Темниковском уезде. Князь Алей Мурза Ишмамеевич владел вотчиной в Касимовском уезде (1697). Князь Николай Албекович в конце XVII века служил стольником.

Четверо представителей рода Аиповых владели населёнными имениями (1699). 

В Боярской книге стольник Аипов Никита Албекович записан с титулом князь (1681).

Описание герба 
В щите, имеющем голубое поле, изображены золотой лапчатый крест, а под ним серебряная луна (польский герб Шелига),  ниже, крестообразно означены серебряные сабля и стрела, остриями обращённые вверх (изм. польский герб Пржестржал)..

Щит увенчан дворянскими шлемом и короной. Нашлемник: три страусовых пера. Намёт на щите голубой, подложенный серебром. Герб рода Аиповых внесён в Часть 9 Общего гербовника дворянских родов Всероссийской империи, стр. 19.

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Шляхетские роды герба Шелига
Шляхетские роды герба Пржестржал
Дворянские роды, на гербах которых изображены три страусовых пера